Сутоки — топоним, от слова «сутока» — слияние (или сужение) двух рек.

Гидроним 
 Сутоки (Сутокское) — озеро в Себежском районе Псковской области России.

Ойконим 
 Белоруссия
 Витебская область
 Сутоки — деревня, Первомайский сельсовет Городокского района.
 Сутоки — деревня, Лиозненский сельсовет Лиозненского района.
 Сутоки — деревня, Николаевский сельсовет Шумилинского района.
 Минская область
 Сутоки — деревня, Юрьевский сельсовет Смолевичского района.
 Могилёвская область
 Сутоки — деревня, Мазоловский сельсовет Мстиславского района.
 Сутоки — деревня, Волковичский сельсовет Чаусского района.

 Россия
 Калужская область
 Сутоки — деревня в Барятинском районе.
 Сутоки — деревня в Спас-Деменском районе.
 Московская область
 Сутоки — деревня в Шаховском районе.
 Сутоки — деревня в Щёлковском районе.
 Новгородская область
 Сутоки — деревня в Мошенском районе.
 Сутоки — деревня в Новгородском районе.
 Сутоки (в 2005—2012 гг. Сутоки 1-е) — деревня в Окуловском районе
 Сутоки — деревня в Волотовском районе.
 Сутоки-Висленеостровские, до 2012 Сутоки 2-е, до 2005 — Сутоки — деревня в Окуловском районе.
 Смоленская область
 Сутоки — деревня в Руднянском районе.
 Сутоки — деревня в Духовщинском районе.
 Псковская область
 Сутоки — деревня в Бежаницком районе.
 Сутоки — деревня в Себежском районе, сельское поселение Красная волость.
 Сутоки — деревня в Себежском районе, сельское поселение Себежское.
 Тверская область
 Сутоки — деревня в Кесовогорском районе.
 Сутоки — деревня в Краснохолмском районе.
 Сутоки — деревня в Кувшиновском районе.
 Сутоки — деревня в Лесном районе.
 Сутоки — деревня в Лихославльском районе.
 Сутоки — село в Рамешковском районе.
 Сутоки — деревня в Селижаровском районе, Березугское сельское поселение.
 Сутоки — деревня в Селижаровском районе, Дмитровское сельское поселение.
 Украина
 Сутоки — село в Городнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Сутоки-Рядок — в Боровичском районе Новгородской области.